Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1998 – zawody w skokach narciarskich przeprowadzone w dniach 21-22 stycznia 1998 w ramach mistrzostw świata juniorów w Sankt Moritz.

Złoty medal indywidualnie zdobył Wolfgang Loitzl, który wyprzedził Kazuhiro Nakamurę i Mattiego Hautamäkiego.

W konkursie drużynowym najlepsza okazała się reprezentacja Niemiec, która wystąpiła w składzie: Frank Löffler, Stefan Pieper, Georg Späth, Michael Wagner. Srebro zdobyli reprezentanci Japonii, a brąz – Finlandii.

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (21.01.1998)

Konkurs drużynowy (22.01.1998)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1998
1998 w sportach zimowych
Skoki narciarskie w Szwajcarii